użyteczność w filozofii
 użyteczność (ekonomia) – zob. też. teoria użyteczności
 użyteczność w psychologii
 użyteczność (informatyka)